Тарккі () — фінське прізвище. Відомі носії:
 Ійро Тарккі (1985) — фінський хокеїст.
 Туомас Тарккі (1980) — фінський хокеїст.

Фінські прізвища